Embourg, ancienne commune et actuelle section de commune de Belgique (province de Liège).
 Fort d'Embourg, élément des fortifications défendant Liège.
 Embourg, ancienne seigneurie et château à Souvigny (Allier).